Финальный турнир XVIII мужского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 11 по 20 сентября 2015 года в Тихуане и Мехикали с участием 16 команд, составленных из игроков не старше 1995 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная России.

Квалификация 

Жеребьёвка финального турнира состоялась 25 июня 2015 года в Тихуане.

Арены 
 Тихуана — High Performance Sports Center of Baja California (вмещает 4000 зрителей) — группы A, B, E, F, матчи за 1—8-е места.
 Мехикали — Auditorio del Estado (5000) — группы C, D, G, H, матчи за 9—16-е места.

Система проведения 
На первом этапе 16 команд, разделённые на 4 группы, сыграли в один круг. Сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, на втором этапе образовали квартеты E и F, а восемь остальных сборных отправились в группы G и H.

По итогам матчей второго этапа по две лучших команды из групп E и F получили право продолжить борьбу за медали по системе плей-офф, а команды, финишировавшие на третьем и четвёртом местах, стали участниками утешительного турнира за 5—8-е места. Первые и вторые команды групп G и H провели матчи за 9—12-е места, третьи и четвёртые разыграли места с 13-го по 16-е.

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

За 13—16-е места

За 9—12-е места

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признан связующий сборной России Павел Панков.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола
 

Чемпионаты мира в Мексике
Международные соревнования по волейболу в Мексике
Сентябрь 2015 года